Goodison ist der Familienname folgender Personen:
Benjamin Goodison (~1700–1767), englischer Möbelhersteller
Ian Goodison (* 1972), jamaikanischer Fußballspieler
Lorna Goodison (* 1947), jamaikanische Dichterin
Lucy Goodison (* ?), britische Archäologin
Nicholas Goodison (* 1934), britischer Geschäftsmann, Vorsitzender der Londoner Börse
Paul Goodison (* 1977), britischer Segler
Percy Goodison (19./20. Jahrhundert), englischer Fußballspieler
William Goodison (1876–1928), kanadischer Politiker

Goodison ist ein Ortsname:
 Goodison (Michigan)

Siehe auch:
 Goodison Park